Frankston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Frankston, Victoria, ort, 
 Frankston (region), Victoria,

USA 

 Frankston, Texas, ort, Anderson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar